Десятилетие характеризуется окончательным исчезновением социалистического лагеря, распадом СССР, рыночными реформами и глубоким экономическим и политическим кризисом в России («Лихие девяностые»). В этот период произошли локальные межэтнические конфликты в странах бывшего СССР, Югославии и на Ближнем Востоке, начался рост терроризма. После распада СССР и социалистического блока, США (являющиеся ядром капиталистического блока и фактическим лидером НАТО) оказались единственной сверхдержавой планеты, определяющей политическое и экономическое направление многих стран мира. В области технологий важной тенденцией стало начало широкого распространения Интернета, мобильных телефонов и персональных компьютеров.

Важнейшие события

В мире 

 Японский финансовый пузырь (1986—1991). «Потерянное десятилетие».
 Гражданские войны в Сомали (c 1988), Алжире (1991—2002), Йемене (1994) и Либерии (1989—1996). Геноцид в Руанде (1994). Войны в Конго (1996—1997; 1998—2002). Эфиопо-эритрейский конфликт (1998—2000). Завершение апартеида в ЮАР (1994; Нельсон Мандела).
 Вторжение США в Панаму (1989—1990). Лос-Анджелесский бунт (1992). Импичмент Билла Клинтона (1998).
 Объединение Германии (1990; Гельмут Коль). Распад Чехословакии (1993). Конфликт в Северной Ирландии урегулирован Белфастским соглашением (1998).
 Война в Персидском заливе (1991; операция «Буря в пустыне»; кувейтские нефтяные пожары).
 Распад СССР и создание СНГ (1991). Организация Договора о коллективной безопасности (1992). Гражданские войны в Грузии (1991—1993) и Таджикистане (1992—1997). Войны в Карабахе (1992—1994), Приднестровье (1992), Южной Осетии (1991—1992), Абхазии (1992—1993; 1998) и Чечне (1994—1996). Осетино-ингушский конфликт (1992). Война в Дагестане (1999).
 Холодная война завершена (1991). Договор об обычных вооружённых силах в Европе (1990). СНВ-I (1991). Распад ОВД и СЭВ (1991). Вывод советских (с 1992 года — российских) войск из Восточной Европы и республик Прибалтики.
 Югославские войны (1991—2001; Слободан Милошевич). Распад Социалистической Югославии (1992).
 .
 
 Создан Европейский союз (1993; Маастрихтский договор). Швеция, Финляндия и Австрия присоединились к ЕС (1995). Евро введено в безналичных расчётах (1999).
 Североамериканская зона свободной торговли (1994). Референдум о независимости Квебека (1995).
 Всемирная торговая организация (1995). Первые массовые протесты антиглобалистов (1999).
 Гражданская война в Афганистане (1996—2001; Талибан).
 Киотский протокол об ограничении выброса парниковых газов (1997). Первый Всемирный Водный Форум (1997).
 Азиатский финансовый кризис (1997—1998).
 Китаю переданы Гонконг (1997) и Макао (1999).
 Ядерные испытания провели Пакистан и Индия (1998). Каргильская война (1999). Военный переворот в Пакистане (1999).

В России 

 январь 1991 года — Январские события в Литве и начало «демократической революции» в СССР.
 17 марта 1991 года — Всесоюзный референдум о сохранении СССР.
 12 июня 1991 года — Борис Ельцин избран Президентом РСФСР.
 19 августа — 21 августа 1991 года — чрезвычайное положение в СССР (путч ГКЧП).
 23 августа 1991 года — Указ Бориса Ельцина о приостановлении деятельности КПСС и Коммунистической партии РСФСР на территории России. 24 августа 1991 года Михаил Горбачёв сложил полномочия Генсека ЦК КПСС, распустил Центральный Комитет КПСС и Кабинет министров СССР.
 2 сентября — 5 сентября 1991 года — в Москве состоялся V Съезд народных депутатов СССР (высший орган власти в стране). V Съезд народных депутатов СССР прекратил действие Конституции СССР. В последний день заседаний был принят закон «Об органах государственной власти и управлении СССР в переходный период», в соответствии с которым Съезд самораспустился, вся полнота государственной власти перешла Верховному Совету СССР нового состава (заседал с октября по декабрь 1991 года).
 октябрь 1991 года — Президент РСФСР Ельцин провозгласил курс на радикальные экономические реформы
 6 ноября 1991 года — Указ Президента РСФСР Ельцина о запрете КПСС и КП РСФСР.
 8 декабря 1991 года — Соглашение о создании СНГ (Беловежье).
 25 декабря—26 декабря 1991 года — отставка Президента СССР М. С. Горбачёва и самороспуск Верховного Совета СССР. Окончательный распад СССР.
 25 декабря 1991 года — переименование РСФСР в Российскую Федерацию (Россию). Россия становится независимым государством и правопреемником СССР на международной арене.
 2 января 1992 года — либерализация цен, начало радикальных экономических реформ.
 31 октября — 4 ноября 1992 года — Осетино-ингушский конфликт.
 1992—1993 год — отставка первого правительства России (1992) и конституционный кризис.
 25 апреля 1993 года — Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года («да-да-нет-да»).

 21 сентября — 4 октября 1993 года — «чёрный октябрь» — расстрел из танков Дома советов РФ в Москве; принятие новой Конституции (Всенародное голосование по принятию проекта Конституции России). Арест Руцкого.
 1994—1996 годы — Первая чеченская война.
 1994—1995 годы — убийства журналистов Дмитрия Холодова и Влада Листьева.
 1994 год — вывод российских войск из Германии.
 31 августа 1996 года — Хасавюртовские соглашения. Начало вывода федеральных войск из Чечни.
 1996 год — создано Сообщество (а с 1997 — Союз) России и Белоруссии.
 1996 год — выборы президента России. С небольшим перевесом победил Ельцин.
 1997—1999 — военная реформа.
 17 августа 1998 года — экономический кризис (дефолт).
 август—сентябрь 1999 года — Вторжение боевиков в Дагестан. Взрывы жилых домов.
 1999—2000 годы — Вторая чеченская война (с продолжительной фазой партизанской войны).

Катастрофы, теракты и стихийные бедствия 
 Теракт в Нью-Йорке (1993).
 Гибель членов секты «Ветвь Давидова» (1993).
 Крушение парома «Эстония» (1994).
 Захваты заложников в Будённовске (1995), Кизляре и на пароме «Аврасия» (1996).
 Теракт в Оклахома-Сити (1995).
 Зариновая атака в токийском метро (1995).
 Взрыв жилого дома в Каспийске (1996).
 Захват японского посольства в Лиме (1996).
 Падение Ан-124 на Иркутск (1997).
 Пожар в здании ГУВД по Самарской области (1998).
 Массовое убийство в школе «Колумбайн» (1999).
 Взрывы жилых домов в России (1999).

Наука и техника 

 Запуск космического телескопа Hubble, значительно раздвинувшего видимые горизонты 1990.
 Веб-сайт (1991; Бернерс-Ли, Тим).
 Открытие Евротоннеля под Ла-Маншем (ноябрь 1994).
 Windows 95 с кнопкой «Пуск» (1995), OS/2 Warp (1994) и BeOS.
 Язык Java.
 Выход Linux.
 Электромеханический нейрон — открытие функциональной механической активности нейрона  , 1991, СССР.
 ГМО (коммерческое использование — 1992)
 1993 — создание летательного аппарата ЭКИП (Россия)
 Открытие биогальваночастотного эффекта , 1993, Россия.
 Клонирование овцы Долли (1996).
 Впервые разработана, применена и создана теория технических средств трансовой терапии  1997, Россия.
 МКС (состыкованы первые элементы — 1998, «Заря», «Юнити»).
 Широкое использование тестов ДНК в криминалистике.

Культура 
 Новые медиа. Тактические медиа.

Литература 
 Пелевин, Виктор Олегович (р. 1962). «Омон Ра» (1992), «Чапаев и Пустота» (1996), «Generation П» (1999).
 Эппель, Асар Исаевич (1935—2012). «Шампиньон моей жизни» (1996).
 Роулинг, Джоан (р. 1965). Серия романов о Гарри Поттере (1997—2007).
 Гришэм, Джон. «Фирма» (1991), «Дело о пеликанах» (1992).
 Александра Маринина. Серия книг о Насте Каменской.
 Харуки Мураками. «Хроники заводной птицы» (1995).
 Хорнби, Ник. «Hi-Fi» (1995).
 Чак Паланик. «Бойцовский клуб» (1996).
 Павел Санаев. «Похороните меня за плинтусом» (1996).
 Уоллес, Дэвид Фостер. «Бесконечная шутка» (1996).
 Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. «Игра престолов» (1996).
 Стивен Кинг. «Зелёная миля». (1996).
 Кэндес Бушнелл «Секс в большом городе» (1997).
 Бенжеллун, Тахар.. «Расизм, объяснённый моей дочери». (1997).
 Сорокин, Владимир Георгиевич. «Голубое сало» (1999).
 Филип Рот, Джон Ирвинг, Терри Пратчетт, Юрий Никитин, Андрей Вознесенский, Борис Акунин, Григорий Остер, Вербер.

Кино и телевидение 

 Выходят культовые научно-фантастические сериалы, франшизы и космооперы: Секретные материалы (с 1993 года), Вавилон-5 (с 1993 года), Звёздные врата (с 1994 года), Лексс (с 1997 года).
 Продолжается ренессанс «Диснея», выходит ряд самых популярных мультфильмов этой студии: «Аладдин», «Король Лев», «Покахонтас», «Мулан», «Тарзан». «Красавица и Чудовище» становится первым в истории мультфильмом, номинированным на «Оскар» за лучший фильм года.
 Блокбастеры становятся сверхприбыльными. В 1994 году «Парк юрского периода» (собравший более миллиарда долларов в прокате), а тремя годами позже — «Титаник» (собравший более 2 миллиардов), ставят исторические рекорды по сборам.
 Большое влияние на кинематограф оказывает Квентин Тарантино со своими нарушающими табу криминальными фильмами «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво». Его стиль оказывает влияние на целое поколение режиссёров, среди которых Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола»), Роберт Родригес («Музыкант», «Отчаянный», «От заката до рассвета») и Алексей Балабанов («Брат»).
 В начале 90-х становятся успешными фильмы Пола Верховена («Вспомнить всё», «Основной инстинкт»), но кассовый провал фильмов «Шоугёлз» и «Звёздный десант» пошатнул его карьеру.
 Во второй половине десятилетия начинается расцвет карьеры Дэвида Финчера, своими фильмами «Семь» и «Игра» определивший жанр триллер. В то же время начинают карьеру и другие выдающиеся режиссёры: Даррен Ароновски, Пол Томас Андерсон.
 Советский кинематограф прекратил своё существование. В новом российском кинематографе больше преобладают малобюджетные фильмы низкого качества, также выходят комедии, высмеивающие ситуацию в стране («Особенности национальной охоты», «Ширли-Мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди») и криминальные фильмы («Брат», «Ворошиловский стрелок», «Чёрный квадрат»), а также драмы, критикующие советское прошлое («Утомлённые солнцем», «Хрусталёв, машину!», «Вор»), зачастую с изрядной долей чернухи и натурализма.

В числе лучших фильмов 1990-х чаще всего называли криминальную чёрную комедию «Криминальное чтиво», триллер «Молчание ягнят», криминальную драму «Славные парни», драмы «Список Шиндлера» и «Побег из Шоушенка», комедию «День сурка», фантастические блокбастеры «Парк юрского периода», «Терминатор 2» и «Матрица».

В числе лучших телесериалов 1990-х чаще всего называли: комедии «Друзья», «Симпсоны» и «Сайнфелд», мистические детективы «Твин Пикс» и «Секретные материалы», производственную драму «Скорая помощь».

Музыка 

 Преобладание поп-музыки и шоу-бизнеса, большое влияние радиостанций, музыкального телевидения (особенно MTV) и хит-парадов. Массовый успех таких поп-исполнителей как Мадонна, Бритни Спирс, Мэрайя Кэри, Уитни Хьюстон. Расцвет коммерческих «бойз-бэндов» (Backstreet Boys, NSYNC, «На-На», «Иванушки International») и «гёрлз-бэндов» (Spice Girls, The Pussycat Dolls, «Мираж», «Тату»).
 Начало расцвета альтернативного рока: в США — гранжа (Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden), в Британии — британского поп-рока (Oasis, Radiohead, Blur).
 Окончание «золотого века» русского рока с распадом групп Кино, Наутилус Помпилиус, Автограф, Зоопарк, Секрет, гибелью Виктора Цоя, Майка Науменко и Янки Дягилевой. Появление рок-групп следующего поколения, таких как Сектор газа, Король и Шут, Сплин, Би-2, Земфира, Эпидемия (большая часть которых приобретёт известность в самом конце 1990-х или уже в 2000-е). В самом конце 1990-х — появление радиостанции Наше радио и рок-фестиваля «Нашествие».
 Появление новых «металлических» жанров: готик-метал (Type O Negative, Theatre of Tragedy, Tiamat, Lacrimosa), симфоник-метал (Therion, Nightwish, Within Temptation), фолк-метал (Skyclad, Mago de Oz, Finntroll), ню-метал (Korn, Deftones, Slipknot). Проект Ayreon возрождает жанр рок-оперы.

Видеоигры 
 Выходят пятое (Sega Saturn, PlayStation, Nintendo 64) и шестое (Dreamcast) поколения игровых приставок. Но, в отличие от предыдущих поколений, в 90-е приставки начинают постепенно уступать ПК-геймингу.
 Расцвет жанров стратегий (Warcraft, Starcraft, серии Age of Empires, Heroes of Might & Magic, Civilization) и ролевых игр (Fallout, Baldur's Gate, Planescape: Torment, Diablo), трёхмерных шутеров от первого лица (Wolfenstein, Doom, Duke Nukem, Quake).
 Первый бум онлайн-игр: Ultima Online, EverQuest, Lineage.

См. также 

 90-е. Весело и громко

Примечания

Ссылки 

 Генералова Е. В. «Лихие девяностые» и «тучные нулевые»: образ времени в современном русском языке. // Духовность и ментальность: экология языка и культуры на рубеже XX—XXI веков Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвящённой педагогической и научной деятельности проф. Галины Васильевны Звёздовой и приуроченной к её юбилею. — Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, 2017. — С. 166—173.
 Клисторин В. И. «Лихие девяностые» глазами экономиста. // ЭКО. — 2014. — № 10 (484). — С. 181—189.
 Ларёва Т. Г. Перестройка и «лихие девяностые» в изобразительном искусстве Прибайкалья // Культурное наследие Сибири. — 2016. — № 1 (19). — С. 68—76.
 Любичанковский С. В. «Такие времена не выбрал бы для себя никто из нас»: «лихие девяностые» глазами очевидцев. // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. — 2018. — № 1 (25). — С. 111—121.
 
 Симонян Р. Х. «Лихие» или «славные» девяностые? // Свободная мысль. — 2011. — № 12 (1630). — С. 159—174.
 Широкалова Г. С. «Лихие девяностые»: семейные воспоминания // Диалог мировоззрений: жизненный путь личности, общества, государства Материалы XIV международного симпозиума. / Под ред. А. В. Дахина. — Н. Новгород: Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 2018. — С. 205—206.

1990-е годы